Ksenija Lykina e Maša Zec Peškirič erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Sparta Prague Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Petra Cetkovská e Michaëlla Krajicek che hanno battuto in finale Lindsay Lee-Waters e Megan Moulton-Levy 6–2, 6–1.

Teste di serie

  Jill Craybas /  Petra Martić (ritiro)
  Magdaléna Rybáriková /  Klára Zakopalová (semifinali)

  Petra Cetkovská /  Michaëlla Krajicek (campionessa)
  Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy (finale)

Tabellone

Note 
 

Sparta Prague Open 2011